Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2007 vond plaats van 8 tot en met 13 januari 2006 in de Australische plaats Hobart. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De ongeplaatste Nederlandse Michaëlla Krajicek won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Tsjechische Iveta Benešová in twee sets. Het was Krajiceks tweede WTA-titel, na het toernooi van Tasjkent drie maanden tevoren.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste team Émilie Loit en Nicole Pratt won het toernooi. In de finale versloegen zij het koppel Jill Craybas en Jelena Kostanić, dat door de afmelding van Salerni en Sequera tot extra (vijfde) reekshoofd was gepromoveerd. De eindstrijd werd in twee sets beslist. Het was de derde gezamenlijke titel voor Loit en Pratt. Française Loit had daarnaast al twaalf dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Pratt vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Hobart
Hobart 2006